Aaron Klug – chimico e biofisico lituano naturalizzato britannico
Annette Klug – ex schermitrice tedesca
Johann Christoph Friedrich Klug – entomologo tedesco
Karl Klug – giocatore di football americano statunitense
Richard Klug – allenatore di calcio ungherese
Scott Klug – politico e giornalista statunitense